Paser ima više značenja.

 4-Aminosalicilna kiselina, lek
 Paser (vezir), državna funkcija u antičkom Egiptu